Словом Кангшунг называются два горных объекта, оба расположены на Джомолунгме:

 Кангшунг — восточная стена Джомолунгмы
 Кангшунг — ледник, расположенный у подножия этой стены